Премия имени М. В. Ломоносова:

 Премия имени М. В. Ломоносова — премия администрации Архангельской области и мэрии города Архангельска за большой вклад в развитие науки, культуры, искусства, образования, охрану здоровья населения, способствующий практическому решению проблем Архангельской области и северных регионов Российской Федерации.
 Премия имени М. В. Ломоносова — премия муниципального образования «Северодвинск» за значимый вклад в развитие науки, техники, культуры, литературы и искусства, образования, охраны здоровья населения, производства товаров народного потребления и услуг.
 Премии имени М. В. Ломоносова — премии присуждаемые Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова своим профессорам, преподавателям и научным сотрудникам за научную или педагогическую деятельность.

См. также 
 Ломоносовская премия

Примечания